Le terme Sulla peut être utilisé pour :
 la plante Hedysarum coronarium
 le général romain Sylla